Carnival of Sins Live е концертен албум на американската хевиметъл група Mötley Crüe.

Състав 
 Винс Нийл – вокали
 Мик Марс – китара, бек вокали
 Ники Сикс – бас, бек вокали
 Томи Лий – барабани

Песни

Диск 1 
 Shout at the Devil
 Too Fast for Love
 Ten Seconds to Love
 Red Hot
 On With the Show
 Too Young to Fall in Love
 Looks That Kill
 Louder Than Hell
 Live Wire
 Girls, Girls, Girls
 Wild Side

Диск 2 
 Don't Go Away Mad (Just Go Away)
 Primal Scream
 Glitter
 Without You
 Home Sweet Home
 Dr. Feelgood
 Same Ol' Situation (S.O.S.)
 Sick Love Song
 If I Die Tomorrow
 Kickstart My Heart
 Helter Skelter
 Anarchy in the U.K.

Бележки 

Албуми на Мотли Крю
Музикални албуми от 2006 година